L'Affaire de la rue de Lourcine peut désigner :

pièce de théâtre
 L'Affaire de la rue de Lourcine, une comédie en un acte d'Eugène Labiche, créée à Paris, au théâtre du Palais-Royal, en 1857 ;

trois films adaptés de la pièce précédente
 Amis de collège ou l'Affaire de la rue de Lourcine, un film muet français d'un réalisateur inconnu, produit par la Société cinématographique des auteurs et gens de lettres, sorti en 1909 ;
 L'Affaire de la rue de Lourcine, un film muet français d'Henri Diamant-Berger, sorti en 1923 ;
 L'Affaire de la rue de Lourcine, un film français de Marcel Dumont, sorti en 1932.